Los diez mil
 Expedición de los Diez Mil
 Los diez mil mártires